Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1966./67. je drugi put zaredom osvojila ekipa Podravka iz Koprivnice.

Savezna liga

Drugi rang prvenstva

Prvenstvo Hrvatske 

Republički turnir održan u Trogiru uz sudjelovanje četiri ekipe.

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977. 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.

1966-67